Baden-Baden kan syfta på:

 Baden-Baden – en stad i delstaten Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland
 Markgrevskapet Baden-Baden – en historisk stat 1112–1803
 Baden-Baden (häst) – ett amerikanskfött engelsk fullblod
 Baden-Baden (musikgrupp) – ett tidigare band från Sverige
 Baden-Baden (stol) – en typ av hopfällbara och justerbara solstolar av typen vilstol

Se aven
 Storhertigdömet Baden – en historisk stat 1806–1918